Васи́лий епископ Анки́рский (; ; IV век) — христианский богослов IV века, преемник Маркелла Анкирского в качестве епископа Анкиры, писатель. В период арианского спора выступал в качестве сторонника Никейского Символа веры, придерживаясь умеренно омиусианских взглядов. В то же время Василий являлся основателем и сторонником духоборчества.

Василий происходил из малоазийской провинции Галатия и был первоначально врачом. В 336 году, после осуждения епископа Маркелла, стал епископом Анкиры, после чего следующие годы прошли в борьбе за эту кафедру с арианами. По мнению В. В. Болотова, Василий был «одним из достойнейших лиц своего времени, серьёзный богослов». Его расхождения во взглядах с Афанасием Великим, лидером «никейской» партии, если и были, носили не принципиальный характер. На Сардикийском соборе в 341 году он, вместе с другими православными епископами, был признан епископами Западной Римской империи невиновным в догматических и канонических нарушениях, в которых их обвиняли ариане. После того, как теологические взгляды сторон в арианском споре стали более чётко выраженными, Василий принял точку зрения о подобии Иисуса Христа Богу Отцу по существу, . По имени Василия эта партия называется «василиане».

На Сирмийском соборе в 351 году состоялся диспут Василия с учеником Маркелла, Фотином, после которого последний был осуждён. После того, как в Антиохии были осуждены как «единосущие», так и «подобосущие», в 358 году Василий созвал в Анкире собор, на котором были приняты 18 анафематизмов против Маркелла Анкирского и более радикальных ариан, аномеев. Принятая этим собором вероисповедальная формула была отправлена императору Констанцию II, что привело к отстранению антиохийского епископа Евдоксия и кратковременному торжеству «василиан». 22 мая 359 года Василий Анкирский поставил свою подпись под «датированной верой», особо указав, в каком смысле он понимает слова «во всём» во фразе «Сын подобен Отцу во всём».
 
Иероним Стридонский сообщает о том, что во время правления императора Констанция II Василий был в единомыслии с македонианином архиепископом Евстафием Севастийским. Сократ Схоластик пишет о том, что македониане: Василий Анкирский, Сильван Тарсийский, Софроний Помпеопольский, Пасиник Зильский, Леонтий Химанский, Калликрат Клавдиопольский и Феофил Катавальский подали коллективное прошение императору Констанцию II, в котором просили правителя изгнать с кафедр епископов, исповедующих неподобие Отца и Сына (аномеев) и места изгнанных отдать им. Но император не внял прошению, ответив только следующее: «Я ненавижу вражду, а сохраняющих единомыслие люблю и уважаю». Суда сообщает о том, что именно Евстафий Севастийский и Василий Анкирский являются основателями и создателями духоборчества.  

Иероним Стридонский в своей книге «О знаменитых мужах» посвящает Василию 89 главу. Он сообщает, что Василий написал книгу против Маркелла, книгу о девственности и ряд других работ. Сочинения Василия не сохранились.

Епископа Василия Анкирского не путать со священномучеником Василием, пресвитером Анкирским († 362-363), память которого отмечается Православной церковью 22 марта (4 апреля по новому стилю).

Примечания

Литература 
 
 
 Иероним Стридонский. О знаменитых мужах. 89. Василий Анкирский

 
 Сократ Схоластик. Церковная история. Кн. III. Гл. 25. О том, что македониане и акакиане, собравшись в Антиохии, подтвердили исповедание никейское

Христианские писатели
Епископы IV века